Reinsberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Reinsberg, Sachsen, kommun, Sachsen,

Österrike 

 Reinsberg (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Scheibbs, 

Robotskapade Österrikeförgreningar